Markt 6 steht für:

 Markt 6 (Alsfeld) in Alsfeld, Hessen
 Markt 6 (Bad Honnef) in Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen
 Markt 6 (Meißen) in Meißen, Sachsen
 Markt 6 (Quedlinburg) in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Alter Markt 6
 Marktplatz 6